Borja Fernández (voetballer, 1981)
Borja Fernández (voetballer, 1995)
Borja Fernández (skater)